Donadio oder Donadío ist der Familienname folgender Personen:

 Bianca Donadio (1855–1889), französische Opernsängerin (Sopran)
 Giovanni Donadio, italienischer Maler und Komponist
 Giovanni Donadio (Architekt), italienischer Orgelbauer und Architekt
 Giulio Donadio (1889–1951), italienischer Schauspieler
 Sebastián Donadío (* 1972), argentinischer Bahnradsportler